"Me Voy" (canção de Jesse & Joy)
"Me Voy" (canção de Julieta Venegas)
"Me Voy" (canção de RBD)